Le château d'Estresse ou d'Estresses peut représenter :

 le château d'Estresses, un château français implanté dans le Cantal, sur la commune de Paulhenc ;
 le château d'Estresse, un château français implanté dans la Corrèze, sur la commune d'Astaillac.

Estresse